Куайн — многозначный термин:

 Куайн, Уиллард Ван Орман (1908—2000) — американский философ, логик и математик.
 Куайн, Фред (род. 1941) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1968 года.
 Куайн — программа, выводящая свой исходный код.

См. также 
 Куин